een gemeente in Slowakije:
 Makov (Slowakije)
 een gemeente in Tsjechië:
 Makov (okres Blansko)
 Makov (okres Svitavy)